Network Information Center, centre d'informació sobre la xarxa
 Network Interface Card, targeta de xarxa.
 New industrialized countries, nous països industrialitzats
 NIC, codi UCI dels Navigators, equip d'elit de ciclisme en ruta dels Estats Units d'Amèrica